Jović peut faire référence à :

Toponyme 
 Jović, village kosovar situé dans la commune de Rahovec, dans le district de Prizren.

Patronyme 
Jović (en serbe : Јовић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Borisav Jović (1928–2021), homme politique serbe ;
 Božidar Jović (né en 1972), handballeur croate ;
 Ivo Miro Jović (né en 1950), homme politique bosnien ;
 Ljubica Jović (né en 1936), actrice croate ;
 Luka Jović (né en 1997), footballeur serbe ;
 Nikola Jović (né en 2003), joueur de basket-ball serbe ;
 Stefan Jović (né en 1990), joueur de basket-ball serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe